Michał Sitarski – polski aktor
 Michał Sitarski – polski muzyk, gitarzysta zespołu Lady Pank